Бухолц може бити:

 Бухолц-коефицијент, систем бројева којим се у случају деобе места одређује коначан пласман на шаховском турниру који се игра по швајцарском систему.
 Бухолц (Алер), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија у округу Золтау-Фалингбостел.
 Бухолц (Вестервалд), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Нојвид.
 Бухолц (Рацебург), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Херцогтум Лауенбург.
 Бухолц (Ребел), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Мириц.
 Бухолц (Штадтаген), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија у округу Шаумбург.
 Бухолц (Дитмаршен), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Дитмаршен.
 Бухолц (Тирингија), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Нордхаузен.